Frémur bezeichnet:
 Frémur (Fréhel), Küstenfluss in Frankreich, mündet bei Fréhel in den Ärmelkanal
 Frémur (Saint-Briac), Küstenfluss in Frankreich, mündet bei Saint-Briac-sur-Mer in den Ärmelkanal